Hi ha un debat matemàtic sobre si les matemàtiques es creen o es descobreixen.

Veritat matemàtica 
La veritat en matemàtiques és un criteri pel qual es consideren certs o falsos determinats enunciats en matemàtiques. La invenció o la descoberta de les matemàtiques tindria una implicació en la veritat matemàtica.

Història

Antiguitat 
Els grecs antics creien que les matemàtiques eren fruit d'invenció de Déus i/o persones.

La civilització egípcia va crear un sistema de numeració, el sistema decimal.

Després de la invenció del zero, l'expansió del zero va ser considerada una comunicació de la invenció.

Segle XX 
El debat de la naturalesa de les matemàtiques té relació amb el debat durant el Congrés Internacional de Matemàtics de 1900 en què van aparèixer la crisi dels fonaments, i la relació entre la matemàtica i la filosofia.

El debat entre el formalisme i l'intuïcionisme va ser un debat previ que va originar directament en aquest debat actual. Per això es coneix el segle XXI com una segona crisi dels fonaments.

Actualitat 
Actualment, diversos mitjans de comunicació parlen del tema i alimenten el debat. Hi ha diversos mems del tema.

En la cultura popular 
Google Arts & Culture va fer un vídeo del tema.

El president de la Unió Matemàtica Internacional Carlos Kenig va dir al Congrés Internacional de Matemàtics de 2022 abans de donar-se la Medalla Fields 2022 que "les matemàtiques s'inventen de vegades, altres es descobreixen" en al·lusió als matemàtics.

Opinions populars 
Quan se li va preguntar a Andrew Wiles si es descobreixen o s'inventen les matemàtiques:Per dir-te la veritat, crec que no conec cap matemàtic que no es pensi que s'hagi descobert. Així que tots estem d'un costat, crec. En cert sentit, potser les proves es creen perquè són més fal·libles i hi ha moltes opcions, però certament, pel que fa a les coses reals que trobem, només pensem que s'han descobert.Roger Penrose nega que els objectes i les veritats de les matemàtiques siguin construccions arbitràries de la ment humana. Pensa que les matemàtiques ja hi són, per descobrir, no per inventar.

Henri Poincaré amb el seu assaig Mathematical Creation, creu que les matemàtiques es creen.

Timothy Gowers creu que la matemàtica es descobreix.

Richard Feynman va esmentar en una entrevista amb Omni Magazine que la matemàtica es descobreix:Dret. No crec en la idea que hi hagi unes quantes persones peculiars capaços d'entendre les matemàtiques, i la resta del món és normal. Les matemàtiques són un descobriment humà i no són més complicats del que els humans poden entendre.Grant Sanderson creu que les matemàtiques es descobreixen.

Eduardo Saénz de Cabezón creu que les matemàtiques s'inventen.

Clara Grima Ruiz creu que hi ha matemàtiques que s'inventen i d'altres que es descobreixen.

Paul Erdős confiava que "les veritats matemàtiques sempre es descobreixen i no s'inventen".

Godfrey Harold Hardy podia pensar que les matemàtiques es van inventar. En la seva famosa frase de Apologia d'un matemàtic, "Un matemàtic, com un pintor o un poeta, és un creador de patrons. Si els seus patrons són més permanents que els seus, és perquè estan fets amb idees", Hardy volia dir que s'inventen les matemàtiques.

Michael Atiyah aquesta matemàtica es descobreix. Va dir: Crec que, en el sentit, totes les coses matemàtiques que demostres alguna vegada estan allà per ser verificades, hi ha teoremes veritables, hi ha resultats veritables que hi havia abans de demostrar-los [...] Crec que es descobreixen les matemàtiques...El físic Derek Abbott va dir sobre aquest debat:Si acceptem que les matemàtiques s'inventen, més que no es descobreixen, podem ser més atrevits, fer preguntes més profundes i estar motivats per crear més canvis.Una resposta popular a Quora deia que "Les matemàtiques no són una invenció. Les matemàtiques existien a l'univers molt abans que els humans; els humans només necessitaven aprendre a observar-les i utilitzar-les".

George Lakoff creu que és més que un debat filosòfic, si es vol, perquè realment parla del que és la realitat.

Alain Connes i el neurobiòleg francès Jean-Pierre Changeux va comparar aquest debat amb la idea de Plató, de manera que es van descobrir les matemàtiques.

Nicolas Bourbaki creu que les matemàtiques es creen.

Øystein Linnebo defensa que s'inventen els axiomes i després es descobreixen les veritats matemàtiques.

Referències 

Filosofia de les matemàtiques